Gira je lahko:

 Gira, otoček v Dalmaciji
 Luidis Konstantinovič Gira, litovski pesnik (1886 - 1946)